Le terme Lepellé est un patronyme de famille d'origine française.

Le terme Lepelle et Lepellé peut se référer à:

Toponymes

 Rivière Lepellé, un tributaire de la rivière Arnaud, qui se déverse dans la baie d'Ungava. La rivière Lepellé dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, de la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Lepelle-Nkumpi, municipalité locale et à prédominance rurale dans le Capricorn District Municipality, dans la province de Limpopo, situé à 55 km au sud de la ville de Polokwane, en Afrique du Sud.